Junco

Localidades 

 Juncal (Santa Fé)

 Juncal (Porto de Mós)
 Juncal do Campo (Castelo Branco)
Desambiguações de topônimos